Athamanta dellacellae är en flockblommig växtart som beskrevs av Paul Friedrich August Ascherson, William Barbey och Ernest Saint-Charles Cosson. Athamanta dellacellae ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
dellacellae